Эрнст Лю́бич (; 29 января 1892, Берлин — 30 ноября 1947, Лос-Анджелес) — немецкий и американский кинорежиссёр еврейского происхождения, актёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Родился 29 января 1892 года в Берлине в семье преуспевающего коммерсанта, владельца ткацкого производства Симона (Симхи) Любича (родился в городе Гродно) и его жены Анны Линденштадт. В 1899—1902 годах посещал начальную школу, затем гимназию. В 1908 году начал учёбу в текстильной лавке на Кенигштрассе. Затем работал бухгалтером в конторе своего отца. Познакомился с актёром Виктором Арнольдом и стал его учеником. Последовали первые выступления в кабаре. С 1911 по 1913 годы Любич играл в театре Рейнхардта. В 1913 году дебютировал в кино в качестве актёра, а в 1914 году — в качестве режиссёра. В 1918 году началось его сотрудничество с Полой Негри и Эмилем Яннингсом. До 1922 года снял в Германии ряд фильмов, которые пользовались большим успехом у немецкой публики: «Мадам Дюбарри», «Принцесса устриц», «Жена фараона» и «Пламя».

В декабре 1922 года вместе с Полой Негри уехал в Голливуд, где поставил фильм «Розита» с Мэри Пикфорд.

Фильм не окупил себя, и Любич был вынужден приступить к постановкам так называемых салонных комедий по образцу фильмов Сесиля де Милля. Фильм «Брачный круг» принес Любичу первый успех.

Последующие фильмы утвердили его репутацию в Голливуде. Постоянным сценаристом Любича был Ханс Кралы, приехавший из Германии.

Любич умер 30 ноября 1947 года в Голливуде от инфаркта. Похоронен на кладбище Форест-Лаун. Как рассказывал Билли Уайлдер журналу «Action!», когда он возвращался с похорон Любича вместе с Уильямом Уайлером, то сказал: «Любича больше нет», — на что Уайлер ответил: «Хуже. Не будет больше фильмов Любича».

Альфред Хичкок называл его «человеком кино в чистом виде», Франсуа Трюффо — «принцем», Орсон Уэллс — «гигантом».  Жан Ренуар называл его  «Человеком, который изобрёл Голливуд».

За 30 с лишним лет работы в немецком и американском кинематографе он поставил свыше 50 картин. За год до смерти мастера удостоили специального «Оскара» — за вклад в искусство кино.

Творчество 
В фильмах, снятых в «голливудский» период, Любич изображал жизнь, протекающую в нарядных салонах. Интерьеры были наполнены приглушённым светом старинных хрустальных люстр, блёклые тона тяжёлых шёлковых портьер хорошо сочетались с изящным орнаментом французских ковров. Трюффо писал по этому поводу: «Однако он вовсе не стремился к тому, чтобы по его картинам изучали быт и нравы ушедших эпох. Любич не стремится к тому, чтобы мы поверили в историю. Он берёт нас за руку и последовательно разбирает все механизмы, которые он привёл в движение. Он рассказывает нам историю и вставляет шутки каждые две минуты, чтобы продемонстрировать, что он рассказывает историю».

Любич был одним из основателей так называемой «джазовой тематики» в кинематографе (век джаза).

Память 
С 1957 года существует ежегодная премия Эрнста Любича. Этой кинематографической наградой, созданной по инициативе Билли Уайлдера, удостаиваются германские режиссёры и актёры «за лучший персональный вклад в создание немецкоязычной комедии».

Фильмография 

 1916 — Обувной дворец Пинкуса / Schuhpalast Pinkus
 1918 — Глаза мумии Ма / Die Augen Der Mummie Ma (с Полой Негри и Э. Яннингсом)
 1918 — Не хочу быть мужчиной / Ich möchte kein Mann sein
 1918 — Кармен / Carmen (с Полой Негри)
 1919 — Кукла / Die Puppe
 1919 — Майер из Берлина / Meyer aus Berlin
 1919 — Принцесса устриц / Die Austernprinzessin
 1919 — Мадам Дюбарри / Madame Du Barry
 1920 — Сумурун / Sumurun
 1920 — Анна Болейн / Anne Boleyn
 1920 — Ромео и Джульетта в снегу /  Romeo und Julia im Schnee
 1921 — Горная кошка / Die Bergkatze
 1922 — Жена фараона / Das Weib des Pharao
 1923 — Пламя / Die Flamme
 1923 — Розита / Rosita (с Мэри Пикфорд)
 1924 — Брачный круг / The Marriage Circle
 1924 — Три женщины / Three Women
 1924 — Запретный рай / Forbidden Paradise
 1925 — Целуй меня снова / Kiss Me Again
 1925 — Веер леди Уиндермир / Lady Windemere’s Fan
 1926 — Это тоже Париж / So This Is Paris
 1927 — Принц-студент в Старом Гейдельберге / The Student Prince In Old Heidelberg
 1928 — Патриот / The Patriot
 1929 — Парад любви / The Love Parade
 1930 — Монте-Карло / Monte Carlo
 1931 — Улыбающийся лейтенант / The Smiling Lieutenant
 1932 — Один час с тобой / One Hour with You
 1932 — Недопетая колыбельная / Broken Lullaby
 1932 — Неприятности в раю / Trouble in Paradise
 1932 — Если бы у меня был миллион / If I Had A Million (фрагмент «Клерк»)
 1933 — Серенада трёх сердец / Design for Living
 1934 — Весёлая вдова / The Merry Widow
 1937 — Ангел / Angel
 1938 — Восьмая жена Синей Бороды / Bluebeard’s Eighth Wife
 1939 — Ниночка / Ninotchka
 1940 — Магазинчик за углом /  Shop Around the Corner, The 
 1941 — Это неопределённое чувство / That Uncertain Feeling
 1942 — Быть или не быть / To Be Or Not To Be
 1943 — Небеса могут подождать / Heaven Can Wait
 1945 — Королевский скандал / A Royal Scandal.
 1946 — Клуни Браун / Cluny Brown
 1948 — Эта дама в горностае / That Lady In Ermine (фильм закончен О. Премингером)

Примечания

Литература 
 C. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.
 Федерико Феллини, Шарлотта Чэндлер. Я вспоминаю. Предисловие Билли Уайлдер. «Вагриус», 2005.
 Кино США. Режиссёрская энциклопедия. / Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М.: Материк, 2002. — 276 с.

Ссылки 

Режиссёры немого кино
Умершие от инфаркта миокарда
Иммигрировавшие в США из Германии
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Преподаватели Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Университета Южной Калифорнии